Drummond Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Drummond Airport (Alabama)
 Drummond Airport (Delaware)
 Drummond Airport (Montana)